Ксентра́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Бордо, 29 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 407,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Ксентрай 
 Ксентрай на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ксентрай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна